

Agricoltura 
Coltura, quale sinonimo di coltivazione, come, ad esempio, in:
Coltura estensiva
Coltura intensiva
Coltura di precisione
Coltura senza suolo
Coltura naturale
Coltura dei cereali
Coltura foraggera
Coltura del riso
Coltura dell'olivo
Coltura protetta

Microbiologia 
 Coltura di microrganismi
 Coltura cellulare
 Coltura pura (o axenica)		
 Coltura axenica

Sociologia 
 Cultura – insieme di conoscenze